Goiás, stato del Brasile
Goiás (città), città del Brasile nello Stato di Goiás
Goiás Esporte Clube, squadra di calcio dello Stato di Goiás